Финал Кубка шотландской лиги 1979 года (март) — финальный поединок розыгрыша Кубка шотландской лиги сезона 1978/79, состоявшийся 31 марта 1979 года, в котором встречались клубы «Рейнджерс» и «Абердин». Обладателями трофея стали футболисты «джерс», переигравшие своих соперников со счётом 2:1.

Путь к финалу

«Рейнджерс»

«Абердин»

Отчёт о матче 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на Soccerbase.com

1979
Матчи ФК «Рейнджерс»
Матчи ФК «Абердин»
Футбол в Европе в 1979 году
Март 1979 года
Спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1979 году
События 31 марта